Страмтура има више значења:

 Страмтура (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Страмтура (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Страмтура (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији